Duna – accumulo di sedimento sabbioso
 Duna di Pilat
 Duna 45
 Fiat Duna – automobile Fiat
 Duna TV – rete televisiva ungherese
 Duna Records – casa discografica statunitense
 23617 Duna – asteroide della fascia principale
 Duna – pianeta immaginario presente nel videogioco Kerbal Space Program
 Duna Verde – località del comune italiano di Caorle in Veneto
 nome in ungherese del fiume Danubio

Pagine correlate 
Dune
Duni

Altri progetti